Walter Davis kan syfta på flera personer:

 Walter Davis (höjdhoppare) (amerikansk höjdhoppare och basketspelare, född 1931)
 Walter Davis (trestegshoppare) (amerikansk trestegshoppare, född 1979)
 Walter Davis (basketspelare) (amerikansk basketspelare, född 1954, OS-guld 1976)